Дискография американского рэпера Smokepurpp состоит из двух студийных альбомов, двух мини-альбомов, двух микстейпов и 19 синглов (включая трёх в качестве приглашённого исполнителя)

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Примечания 

Дискографии США
Smokepurpp